De 500 meter mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2018 werd gereden op zaterdag 28 oktober 2017 in ijsstadion Thialf te Heerenveen. Er namen vierentwintig mannen deel

Statistieken

Uitslag

Bron:

Scheidsrechter: Berri de Jonge. Assistent: Ingrid Heijnsbroek  Starter: André de Vries 
Start: 17:13:00uur. Einde: 17:41:38uur

Loting

Mannen 500 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 500 meter mannen